Kuma bezeichnet:
 Kuma (Japan), einen Fluss in Japan
 (6255) Kuma, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 mehrere Flüsse in Russland:
 Kuma (Juronga), einen Zufluss der Juronga im Wolgagebiet
 Kuma (Kaspisches Meer), einen Zufluss des Kaspischen Meeres im Nordkaukasus
 Kuma (Konda), einen Zufluss der Konda in Westsibirien
 den Oberlauf der Kowda in der Republik Karelien, siehe Kowda (Fluss)
 Kuma-gun (Kumamoto), einen Landkreis in der Präfektur Kumamoto, Japan
 Kuma (Kumamoto), ein Dorf in der Präfektur Kumamoto, Japan
 Kuma (Russland), ein Dorf in der Republik Dagestan, Russland
 Kuma (Stern), den Eigennamen des Sternes ν Draconis (Ny Draconis)
 Kuma (Schiff, 1920), einen Leichter Kreuzer der Kaiserlichen Japanischen Marine und Typschiff der Kuma-Klasse
 einen Hauptprozessor von AMD, siehe AMD Athlon X2
 mehrere Filme:
Kuma (1975), Spielfilm des türkischen Regisseurs Atif Yilmaz
Kuma (1979), Spielfilm des türkischen Regisseurs Lutfi Akad
Kuma (2012), Spielfilm des österreichischen Regisseurs Umut Dağ

Kumā (japanisch ) bezeichnet:
 Kumā, ein Internet-Phänomen in Form eines Bären, der auch als Pedobear bekannt ist

Kuma ist der Familienname folgender Personen:
 Abera Kuma (* 1990), äthiopischer Langstreckenläufer
 Eyerusalem Kuma (* 1981), äthiopische Langstreckenläuferin
 Kengo Kuma (* 1954), japanischer Architekt

Siehe auch:
 Kumma